Kuttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuttjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Kuttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kuttjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Kutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn